Upsalite är ett registrerat varumärke för en materialbaserad teknikplattform som bygger på en patenterad familj av mesoporös magnesiumkarbonat. Det första patentet på materialfamiljen godkändes 2017 och varumärket Upsalite ägs av företaget Disruptive Materials AB.

Namnet Upsalite har ingen egentlig mening men refererar till staden Uppsala och Uppsala Universitet där uppfinnarna var baserade vid tiden för upptäckten.

Referenser 

Svenska företag